Esclangon ist der Familienname folgender Personen:
 Ernest Esclangon (1876–1954), französischer Astronom, Physiker und Mathematiker

Esclangon steht auch für:
 Esclangon (Mondkrater), benannt nach Ernest Esclangon
 (1509) Esclangona, einen Asteroiden